Мікрометр — одиниця довжини;

 Мікрометр (інструмент) — прилад для вимірювання розмірів.